The Hound of the Baskervilles — рок-опера, созданная британскими музыкантами  и Оливером Уэйкманом по мотивам произведения Артура Конана Дойла «Собака Баскервилей». Диск вышел в 2002 году.

Над диском работали 
Авторы
  () — клавишные
 Оливер Уэйкман () — клавишные

Озвучивали персонажей
 Роберт Пауэлл () — вокал (доктор Ватсон, )
 Эшли Холт () — вокал (доктор Джеймс Мортимер, )
 Боб Кэтли () — вокал (сэр Генри Баскервиль,)
 Трэйси Хитчингс () — вокал (мисс Бэрил Стэплтон, )
 Пол, Элиссон () — вокал (мистер Стэплтон, натуралист, )
 Мишель Янг () — вокал (миссис Лора Лайонс, )
 Ян Гоулд () — вокал (Селден, каторжник, )

Музыканты
 Арьен Люкассен () — гитара
 Карл Грум () — гитара
 Питер Бэнкс () — гитара
 Пит Джи () — бас-гитара
 Джон Джовитт () — бас-гитара
 Джо Гринланд () — скрипка
 Ева Альберинг () — флейта
 Тони Фернандес () — ударные

Список композиций 
 Overture — 5:57
 The Curse of the Baskervilles — 6:14
 Three Broken Threads — 4:37
 Shadows of Fate — 7:01
 At Home in the Mire — 4:52
 Run for your Life — 4:52
 Picture of a Lady — 3:41
 The Argument — 4:48
 Second Light — 2:00
 Seldon — 4:57
 Death on the Moor — 6:13
 By Your Side — 3:32
 Waiting — 5:29
 Chasing the Hound — 4:34

Ссылки 
 Страница альбома на сайте Оливера Уэйкмана 
 Страница альбома на сайте ProgArchives

Альбомы 2002 года
Альбомы прогрессивного рока
Концептуальные альбомы
Рок-оперы